Chelidozoum är ett släkte av mossdjur. Chelidozoum ingår i familjen Petalostegidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Chelidozoum